Ars amandi (deutsch „Liebeskunst“) steht für:

 ein Lehrgedicht von Ovid, siehe Ars amatoria
 Ars amandi (Anthologie), eine Anthologie erotischer Literatur von Richard Nordhausen
 Ars amandi (Film), französischer Spielfilm (1983) von Walerian Borowczyk
 Ars Amandi (Rockband), eine spanische Folk-Metal Band

Siehe auch:
 Die Kunst des Liebens